Rochovská může být:

Ulice
 Rochovská (Brozany nad Ohří)
 Rochovská (Praha)

Příjmení
 ženská varianta příjmení Rochovský

Rozcestníky - místopisné jméno